Мудзю (, также известен как Итиэн, ; 1226—1312) — японский деятель буддизма, мыслитель и писатель периода Камакура. Автор сборника поучительных рассказов (сэцува) «Собрание песка и камней» (, Сясэкисю) и ряда других произведений.

Мудзю не причислял себя к какой-то одной буддийской традиции, во время странствий по стране изучал учения различных школ. Постриг получил в школе тэндай, своим главным учителем называл мастера риндзай-дзэн Энни Бэнъэна.

«Собрание песка и камней» непрерывно изучается в Японии с XVIII века и причисляется к лучшим образцам японской буддийской прозы.

Примечания

Литература 
 Трубникова Н. Н. Мудзю Итиэн и его время // Вопросы философии. — 2013. — № 4
 Собрание песка и камней (Сясэкисю) / Перевод со старояпонского Надежды Трубниковой, ред.: Мещеряков А. Н. Том 2. Исследование. Указатели. Приложение. — М., СПб.: — Центр гуманитарных инициатив, 2017. — 656, 288 с. (Серия «Книга света»). 43,5+18,9 п.л. Тираж 1000 экз. ISBN 978-5-98712-642-4

Ссылки 
 Мудзю Итиэн в словаре трех обезьян

Религиозные деятели периода Камакура
Учителя буддизма XIII века